Сан-Жуліан () — португальська власна назва.

Топоніми

Оейраш-і-Сан-Жуліан-да-Барра — парафія.
 Сан-Жуліан-да-Фігейра-да-Фош — парафія.
 Сан-Жуліан-де-Паласіуш — парафія.
 Сан-Жуліан-ду-Тожал — парафія.
 Сан-Жуліан-душ-Пассуш — парафія.